Бабич, Милош:
 Бабич, Милош (род. 1988) — сербский хоккеист.
 Бабич, Милош (род. 1968) — сербский баскетболист.